Династија Ђин се може односити на кинеске династије:
 Династија Ђин (265–420)
 Династија Ђин (1115–1234)